Eugen Systems — компания-разработчик компьютерных игр, базирующаяся в Париже, Франция. Компания была основана в январе 2000 года. В 2004 году создан филиал в России. Специализируется на создании real-time стратегий категории B.

Разработанные видеоигры

Дополнительные источники 
 Официальный веб-сайт Eugen Systems
 Eugen System Wiki
 Eugen Systems — профиль компании на MobyGames
 Eugen Systems — страница разработчика на GameDeus.ru

Примечания 

Компании, основанные в 2000 году
Производители компьютерных игр Франции
Производители компьютерных игр по алфавиту